Храм Озерянской иконы Божией Матери — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Озерянская».

Обиходное название: Озерянская церковь.

 Храм Озерянской иконы Божией Матери — в посёлке Буды Харьковской области.
 Церковь Озерянской иконы Божией Матери — в селе Нерль Тверской области.
 Храм Озерянской иконы Божией Матери — в селе Нижняя Озеряна Харьковской области.
 Озерянская церковь на Холодной горе — в Харькове.
 Озерянская церковь в Покровском монастыре — в Харькове.